Rosamunda, princesa gépida del siglo VI
 Rosamunda - nombre 
 Rosamunda, de 1823, es una de las últimas obras del compositor Franz Schubert